Горнешно — топоним:

Населённые пункты 

 Горнешно — деревня в Маловишерском районе Новгородской области
 Горнешно — деревня в Окуловском районе Новгородской области

Водные объекты 

 Горнешно — озеро в Маловишерском районе Новгородской области